Зелёное Поле — название населённых пунктов:

Россия 
 Зелёное Поле — деревня в Омском районе Омской области.
 Зелёное Поле — деревня в Таврическом районе Омской области.

Украина 
 Зелёное Поле — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Зелёное Поле — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Зелёное Поле — село в Константиновском районе Донецкой области.

См. также 
 Зелёное